Punta Umbría kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Punta Umbría (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Punta Umbría (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar